Le mot installation peut désigner une action consistant à installer quelque chose ou son résultat. Il est employé dans plusieurs domaines :
 dans lart contemporain, une installation est un type de manifestation artistique ;
 en informatique, l'installation d'un programme est l'étape qui consiste à l'intégrer dans un ordinateur avant de pouvoir s'en servir ;
 en religion, l'installation d'une personne du clergé (curé, évêque résidentiel…) est une cérémonie liturgique chrétienne marquant le début de cette personne dans sa fonction à un endroit donné (locution prise de la stalle du chœur où l'on faisait asseoir le nouvel élu). Par analogie, se dit aussi pour les débuts en fonction dans un lieu donné pour un magistrat, un juge, un professeur (nouvellement nommé), un tribunal ;
 dans le feuilleton télévisé La Petite Maison dans la prairie, le  de la saison 1 s'appelle L'Installation.

Architecture et construction 
 en électricité :
 Installation électrique
 Installation et maintenance en électricité
 Installation d'éclairage
 en plomberie :
 Installation sanitaire
 Installation d'égouttage domestique
 en chauffage et refroidissement :
 Installation de chauffage
 Installation de refroidissement : systèmes de refroidissements, système de refroidissement actif, système de refroidissement passif
 Installation de récupération de chaleur et système de récupération de chaleur

Littérature 
 Installation est l'entrée en matière des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, titrée ainsi pour la première édition de l’œuvre en recueil, en 1869.

Références